Henryk Dembiński (ur. 1791, zm. 1864) – polski generał powstania listopadowego, podróżnik i inżynier
 Henryk Dembiński (ur. 1866, zm. 1915) – polski polityk, poseł do Dumy
 Henryk Dembiński (ur. 1900, zm. 1949) – polski prawnik, wykładowca KUL
 Henryk Dembiński (ur. 1908, zm. 1941) – polski działacz społeczny i publicysta